Церква святого рівноапостольного князя Володимира Великого — православна парафіяльна церква (ПЦУ) у Чорткові Тернопільської області.

Історія 
У день святого рівноапостольного князя Володимира Великого, 28 липня 1993 року собор священиків Чортківського благочиння освятив хрест та наріжний камінь під будівництво храму святого князя Володимира Великого.

 15 грудня 2018 — храм і парафія перейшли до ПЦУ.

Збудована каплиця Матері Божої, в якій щороку на Йордан освячують воду.

При соборі святого рівноапостольного князя Володимира Великого діють церковний хор, який очолює регент Ірина Желіховська, дитячий хор і недільна школа.

Парохи 
 о. Василь Сенчишин

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Церкви Чорткова
1993 у християнстві
Чортків